Gérard Asselin – politico canadese
 Josh Asselin – cestista statunitense naturalizzato dominicano
 Martial Asselin – politico canadese
 Maurice Asselin – pittore e incisore francese
 Olivia Asselin – sciatrice freestyle canadese
 Pierre-Aurèle Asselin – pellicciaio e cantante francese naturalizzato canadese